Juan Manuel Díaz Martínez (Montevidéu, 28 de outubro de 1987) é um futebolista uruguaio. Atualmente joga pelo , do Uruguai.

Carreira 
Durante a temporada de 2008-09 fez parte do elenco  Estudiantes vice-campeão da Copa Sul-americana 2008 e que, em seguida, conquistou a Copa Libertadores 2009.

Em 2010 foi contratado pelo River Plate.

Títulos 
Estudiantes
 Copa Libertadores da América: 2009

River Plate
 Primera B Nacional: 2011-12

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Liverpool Fútbol Club
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Club Nacional de Football
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20